Ки́ро Гли́горов (, фамилия при рождении Па́нчев, 3 мая 1917, Штип — 1 января 2012, Скопье) — югославский и македонский государственный деятель, первый президент Республики Македонии (1991—1999).

Биография 
Родился в северомакедонском городе Штип.

Образование и ранняя карьера 
Окончил юридический факультет Белградского университета. Участвовал в Антифашистском собрании народного освобождения Македонии (АСНОМ) — первом в истории Северной Македонии национальном правительстве, отвечал в президиуме АСНОМ за финансы.

Политическая деятельность

Югославия 
В послевоенные годы занимал ответственные должности в руководстве СФРЮ:
 1945—1947 гг. — помощник премьер-министра Югославии,
 1947—1948 гг. — в министерстве финансов ФНРЮ, а после ареста министра финансов Сретена Жуёвича в 1948 г. до 1952 г. исполнял обязанности министра финансов,
 1952—1953 гг, — помощник председателя Экономического совета при Правительстве СФРЮ,
 1953—1955 гг. — заместитель директора Федерального бюро экономического планирования,
 1955—1963 гг. — член Союзного Исполнительного вече Югославии, секретарь по общееэкономическому развитию,
 1962—1967 гг. — союзный секретарь (министр) финансов,
 1967—1969 гг. — заместитель председателя Союзного исполнительного вече (Правительства) СФРЮ. В эти годы, будучи влиятельным политиком и экономистом, он активно продвигал идею экономических реформ в Югославии. Обширная исследовательская деятельность помогала ему в создании новых, продуктивных моделей экономики. Одной из своих задач он видел переход Югославии к рыночным принципам. Своё высокое положение в правительстве он использовал для достижения намеченных целей.

В 1969 г. избирается членом Президиума ЦК СКЮ.
 1971—1972 гг. — член Президиума СФРЮ,
 1974—1978 гг. — председатель Союзной скупщины СФРЮ,
 1978—1987 гг. — член Совета Федерации,
 1982—1987 гг. — член делегации Социалистического союза трудового народа Македонии в Социалистическом союзе трудового народа Югославии.

В 1987 г. ушёл на пенсию.

Независимая Республика Македония 
27 января 1991 года избран президентом Республики Македонии, находился на этом посту до 19 ноября 1999 года. 3 октября 1995 года пострадал в результате совершённого : утром того дня рядом с его служебной машиной взорвалась другая заминированная машина. Глигоров потерял глаз и в течение четырёх месяцев лечился в больнице, вернулся к исполнению обязанностей только через год. После выхода на пенсию продолжал участвовать в общественной и политической жизни своей страны. Покушение так и не удалось раскрыть, несмотря на множество версий в прессе о возможных заказчиках.

Смерть и похороны 
Умер 1 января 2012 года во сне у себя дома в Скопье. В связи со смертью Глигорова 3 января 2012 года в Македонии был объявлен общенациональный траур. Похоронен на главной аллее кладбища Бутел в Скопье.

Факты 
 Киро Глигоров был одним из самых долгоживущих бывших руководителей государств и правительств в современном мире.
 Киро Глигорову принадлежит рекорд по продолжительности жизни среди всех президентов и глав правительств Северной Македонии.
 В 2010 году был награждён российской юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники юридического факультета Белградского университета
Председатели Президиума Социалистической Республики Македония
Председатели Скупщины СФРЮ
Югославские партизаны
Члены СДСМ
Члены Президиума ЦК СКЮ
Министры финансов Югославии
Коммунисты Северной Македонии
Президенты Северной Македонии